Jean-Baptiste Monge, né le  à Nantes, est un peintre et illustrateur français ayant commencé son travail en 1994.

Membre de la Society of Illustrators de New-York, il se passionne pour les univers merveilleux que ce soit en littérature, au cinéma, en peinture ou encore en illustration. Il vit actuellement dans un petit village au nord de Montréal (Québec).

Biographie 
Jean-Baptiste Monge sort son premier ouvrage illustré Halloween en 1996, en collaboration avec Erlé Ferronnière aux éditions Avis de tempête, devenues les éditions Au bord des continents et avec qui il travaille depuis 10 ans.

En 2004, d'un commun accord, Jean-Baptiste Monge et Erlé Ferronnière mettent un terme à leur collaboration, chacun ayant envie de suivre sa propre voie.

En 2006, il achève son premier livre en solo, Carnet de croquis, archives de Féerie Tome I, que ce soit pour l'illustration, le texte, ou la maquette.

En , il effectue un voyage à Philadelphie (USA) pour une Convention sur la Féerie (FaeriCon '07) en vue de préparer une édition américaine de A la recherche de Féerie Tomes I et II, de Carnet de croquis ainsi que de Celtic Faeries.

En 2007 et 2008, il collabore aux collectifs L'Univers des Dragons qui seront publiés par la Galerie Daniel Maghen.

En , au  Festival International de Science-Fiction de Nantes (Utopiales), il reçoit le Prix Wojtek Siudmak du graphisme 2008 récompensant l'illustration de couverture du livre Comptines assassines de Pierre Dubois aux Editions Hoëbeke.

En , le jury du  SPECTRUM Fantastic Art, qui s'est tenu le  à Kansas City, a attribué à Jean-Baptiste Monge le Silver Award dans la catégorie illustration de livre pour Dunlee Darnan (couverture de Celtic Faeries).

En , au  Festival International de Science-Fiction de Nantes (Utopiales), il reçoit des mains de James Gurney (Dinotopia) le Prix Art&Fact 2009 récompensant l'ensemble de son œuvre.

En , le jury du  SPECTRUM Fantastic Art, qui s'est tenu le  à Kansas City, a attribué à Jean-Baptiste Monge le Silver Award dans la catégorie illustration de livre pour Ragnarok (publié dans l'Univers des Dragons, Premiers Feux) et le Golden Award dans la catégorie éditorial pour Mic Mac Cormac (publié dans Best of Faeries).

Œuvres publiées 
 Halloween, en collaboration avec Erlé Ferronnière, 1997.
 Baltimore & Redingote, avec la collaboration de Pascal Moguérou pour les textes, 1999.
 À la Recherche de Féerie tome I, en collaboration avec Erlé Ferronnière, 2002.
 À la Recherche de Féerie tome II, en collaboration avec Erlé Ferronnière, 2004.
 Carnet de croquis, archives de Féerie Tome I, 2006.
 Celtic Faeries, préfacé par Pierre Dubois, 2007.
 L'Univers des Dragons, Premiers Feux, participation au collectif (textes et dessins), 2007.
 Carnet de croquis, archives de Féerie Tome II, regroupant de nouvelles images de Féerie ainsi que des travaux et recherches inédits sur l'Heroic Fantasy, 2008.
 Best of Faeries, portfolio contenant 15 images format 30x40cm prêtes à encadrer (dont 5 inédites), sélectionnées parmi ses plus belles illustrations, 2008.
 L'Univers des Dragons, Deuxième souffle, participation au collectif (dessins uniquement), 2008.

Récompenses 
 Prix Wojtek Siudmak du graphisme 2008 (9e Festival International de Science-Fiction de Nantes), pour la couverture de Comptines assassines.
 Silver Award 2009 ( Spectrum Fantastic Art), dans la catégorie illustration de livre pour Dunlee Darnan (couverture de Celtic Faeries).
 Prix Art&Fact 2009 (10e Festival International de Science-Fiction de Nantes), pour l'ensemble de son œuvre.
 Silver Award 2012 ( Spectrum Fantastic Art), dans la catégorie illustration de livre pour Ragnarok (publié dans l'Univers des Dragons, Premiers Feux).
 Golden Award 2012 ( Spectrum Fantastic Art), dans la catégorie editorial pour Mic Mac Cormac (publié dans Best of Faeries).

Références

Liens externes 
 
 Interview de Jean-Baptiste Monge
 Spectrum Fantastic Art
 Au bord des continents
 Galerie Daniel Maghen
 Utopiales 2009
 

Naissance en juin 1971
Naissance à Nantes
Écrivain français de fantasy
Illustrateur français du XXe siècle
Peintre français du XXe siècle
Illustrateur de féerie
Lauréat du grand prix de l'Imaginaire